

Изменения в новом сезоне 
В этом году чемпионат перешёл под управление FIA, которая объединила выездные этапы в отдельный чемпионат ITCS. Опель переманил к себе чемпиона 1994 года Клауса Людвига, а потому первым номером Мерседеса стал Бернд Шнайдер, выигравший оба чемпионата.

Сезон отметился также несколькими серьёзными авариями во время этапа на АФУСе — первая гонка прошла в два приёма, вторая и вовсе была отменена после массовой аварии в первом повороте с жестким вылетом с переворотами Кеке Росберга. Впоследствии этапы ДТМ на этой трассе больше не проводились.

ДТМ

Календарь и победители

Итоговое положение

ITC

Календарь и победители

Итоговое положение

Ссылки 
 Календарь

Сезоны DTM